I-Empire — второй студийный альбом альтернативной рок-группы Angels & Airwaves, официально выпущенный 6 ноября 2007 года на сайте группы, где он был доступен для скачивания. Также альбом был выпущен на CD 5 ноября в Великобритании и Ирландии и 6 ноября в США и Канаде.

Об альбоме 
Angels & Airwaves начали работать над I-Empire в начале 2007 года. Альбом стал первой записью для студии Jupiter Sound.

Список композиций

Бонус-треки 
 «It Hurts» (live from Del Mar) (UK and Indie) — 4:20
 «The Adventure» (live from Del Mar) (Indie) — 5:18
 «The Gift» (acoustic) (iTunes) — 3:48
 «The Adventure» (acoustic) (Target) — 3:18
 «Good Day» (acoustic) (Target) — 2:46
 «Everything’s Magic» (acoustic) (Best Buy) — 3:04
 «Do It for Me Now» (acoustic) (Best Buy) — 3:46

Участники записи

Angels & Airwaves 
 Том Делонг — вокал, гитара
 Дэвид Кеннеди — гитара
 Мэтт Уоктер — бас-гитара
 Атом Уиллард — ударные

Другие участники 
Том Делонг — продюсер
 Critter – сопродюсер, механик, работа со звуком, перкуссия
 Roger Joseph Manning Jr. — клавишные
 Tom Lord-Alge – звукорежиссёр
 Drew Struzan – обложка альбома
 Brian Gardner – мастеринг
 Doug Reesh – гитарный техник

История выпуска

Позиции в чартах

Альбом

Синглы

Примечания 

Альбомы Angels & Airwaves
Концептуальные альбомы
Альбомы Geffen Records